Typ 98 – chiński czołg podstawowy
 Typ 98B – japoński czołg lekki
 Typ 98 Ke-Ni – japoński czołg lekki
 Typ 98 So-Da – japoński transporter opancerzony